A GP2 Asia Series 2008-as szezonja volt a sorozat első idénye. A szezon január 25-én kezdődött és április 12-én ért véget. A szezon során 5 helyszínen összesen 10 futamot rendeztek, minden helyszínen kettőt, a másodikon fordított rajtsorrenddel, mint ahogy az elsőn befutottak. A győztes Romain Grosjean lett. A konstruktőröknél az ART Grand Prix diadalmaskodott.

Versenyzők, csapatok

Szezon előtti tesztek

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők

Konstruktőrök 

 Az első versenyen pole-pozíciót elérő két pontot kap, valamint itt félkövérrel szerepel.
 A leggyorsabb körért 1 pont jár.
 Akik nem értek célba, de teljesítményüket értékelni.
 † Luca Filippit megfosztották győzelmétől, mivel a felügyelők szerint csapattársa, Josimoto Hiroki gumijait használta.

Források 

GP2 Asia Series
G